Иерисос — греческий топоним. Может означать:

 Иерисос — город.
 Иерисос (залив) — залив.